Niedermarkt heißen folgende geographische Objekte:

 Niedermarkt (Gemeinde Metnitz), Ort bei Metnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dunajská Streda, Stadt in der Slowakei